Monopoly – gioco da tavolo
 Monopoly – videogioco del 1985
 Monopoly (Matador) – serie televisiva danese trasmessa dal 1978 al 1982
 Monopoly – singolo di Ariana Grande e Victoria Monét del 2019

Pagine correlate 
 Monopoli